72-й разведывательно-диверсионный батальон  () — батальон Специальной бригады Сербской армии, предназначенный для ведения разведывательных и диверсионных боевых операций. В прошлом это было боевое соединение включавшее в себя батальон «Соколы», и это подразделение было известно как 72-ая бригада специального назначения. В настоящее время это подразделение имеет статус батальона в реорганизованной сербской армии. 72-я бригада, наследником которой является батальон, была сформирована в 1992 году. Батальон размещён в Нише.

Обучение  
Спектр боевой подготовки очень широк и включает в себя тактическую, огневую и физическую подготовку. Кроме разведывательных и диверсионных операций личный состав батальона также обучается миротворческим операциям. Подготовка в батальоне включает в себя:
 Подготовку войск с использованием холодного оружия, обучением боевых искусств, обучение и использование оружия с высокой огневой мощью;
 Учебно-тренировочные мероприятия по отработке тактики боя, и действий в  специальных операциях;
 Обучение десантированию, дайвингу, плаванию, скалолазанию и тренировки в помощи аварийно-спасательным службам;
 Учения по отработки тактики действий в условиях сложных специальных операций.

Вооружение 
Вооружения батальона очень разнообразна стрелковым оружием, среди которых есть штурмовые винтовки и автоматы  c 5,56 мм и 7,62 мм калибрами - R4,  Steyr AUG,  HK 416,  MP5,  AK-101, АК-74М. 

Есть различные модификации снайперских винтовок с калибрами 7,62 мм, 7,9 мм и 12,7 мм, в частности арсенал представлен такими как Sako TRG-22/42 , Zastava M76, M93 Чёрная стрела, Barrett M82.  

Так же есть  7,62 мм пулемёты, такие как Застава М70 и M84, различные варианты пистолетов и револьверов. 

Кроме стрелкового, в батальоне имеет тяжёлое вооружение, в частности одноразовые гранатомёты сербского производства Золя, и ракетными системами, 60 мм и 82 мм лёгкими миномётами. 

Так же на вооружении батальона имеются оптико-электронные приборы ночного видения, голографические прицелы, глушители / супрессоры и подствольные гранатомёты марки ГП-25.

Камуфляж 
М10, MDU10

Традиция 
Каждый год 12 июня проходит праздник в честь реорганизации батальона. Он был создан путём объединения и реорганизации 72-й бригады специального назначения.

См. также 
Специальная бригада
Противотеррористический батальон «Соколы»
63-я парашютная бригада

Примечания

Ссылки 

 Специальная бригада
 Фотографии на сайте «ВКонтакте»
 Профиль на сайте «Facebook»
 Видео - Zakletva Izvidjacko-Diverzantske cete (Присяга батальону)
 Упоминание на сайте «kokosar.com»

Формирования специального назначения Сербии
Батальоны Сербии
Воинские части и формирования, созданные в 1992 году